Strangers in the Night:
 «Strangers in the Night» — песня Берта Кемпферта (1966), известная в исполнении Фрэнка Синатры.
 Strangers in the Night — одноимённый альбом Фрэнка Синатры (1966).
 Strangers in the Night — альбом рок-группы UFO (1978)
 Strangers in the Night — LP-альбом Петера Бауманна (1983).
 «Strangers in the Night» — американский фильм 1944 года.